Ралли Швеции 1973 года (официально 24th International Swedish Rally) — второй этап чемпионата мира по ралли 1973 года, проходивший с 15 по 18 февраля. Это 24-е Ралли Швеции в истории.

В 1973 году в чемпионате мира по ралли, как и в предшествующем ему Международном чемпионате по ралли для производителей (IMC), очки начислялись только в зачёт производителей. Каждый производитель получал очки только за лучший результат своих пилотов, но очки других при этом не переходили другим участникам, а просто "сгорали" (например, если гонщики одного производителя заняли три первые места, а гонщики другого с четвертого по шестое, то первый получает 20 очков за первое место, а второй - 10 очков за четвертое место и т.д. по списку).  

Стиг Блумквист одержал третью победу подряд на Ралли Швеции и первую победу в рамках чемпионата мира. Также это первый подиум для Пера Эклунда и Жан-Люка Терье. Терье также стал единственным пилотом не из Северной Европы, который завершил этап в топ-10 и в принципе один из двух пилотов, которые вообще завершили гонку (второй - Жан-Пьер Николя на 14 месте). Примечательно, что Блумквист настолько доминировал по ходу этапа, что смог победить несмотря на 10-минутный штраф на 37-ом спецучастке.

Результаты

Турнирная таблица 

* Блумквист получил десять минут штрафа за опоздание на старт на СУ37.

** Терье получил две с половиной минуты штрафа за опоздание на старт на СУ37.

*** Доннер получил две минуты штрафа за опоздание на старт на СУ37.

Сходы 
Неполный список

Спецучастки 
Количество выигранных спецучастков:

Положение в чемпионате 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1973 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1973 году